aglomeracja (obszar miejski)
 aglomeracja (Prawo wodne)